Bárbara María Berruezo – giocatrice argentina di badminton
 Pedro Berruezo – calciatore spagnolo
 Roger Berruezo – attore e cantante spagnolo
 Uxue Barkos Berruezo – politica spagnola